Rock and Rollin’ with Fats Domino, также Carry on Rockin’ — дебютный альбом американского певца и пианиста Фэтса Домино. Первоначально этот сборник вышел под названием Carry on Rockin’ в ноябре 1955 года; в 1956 пластинка была переиздана под названием Rock and Rollin’ with Fats Domino.

Обзор 
В дебютную пластинку Домино вошли песни, записанные им в студиях Нового Орлеана на протяжении семи лет, включая несколько хит-синглов: «Ain’t That a Shame» (1955; 1-е место в категории «негритянские синглы»; 10-е место в категории «поп-синглы»), «All by Myself» (1955; № 1 — «негритянские синглы»), «Poor Me» (1955; № 1 — «негритянские синглы»), «Bo Weevil» (1956; № 5 — «негритянские синглы»; № 35 — «поп-синглы») и «Don’t Blame It On Me» (1956; № 9 — «негритянские синглы»). Самая ранняя песня на пластинке это — «The Fat Man», вышедшая на обратной стороне сингла «Detroit City Blues» в 1949 году. Альбом вышел в монофоническом звучании и занял 17-е место в общем хит-параде журнала Billboard.

Список композиций 
Все песни написаны Дейвом Бартоломью и Фэтсом Домино за исключением отмеченных особо.

Примечания

Ссылки 
 Rock And Rollin' With Fats Domino на discogs.com

Дебютные альбомы 1955 года
Альбомы Фэтса Домино
Альбомы Imperial Records